Melanodiscus är ett släkte av svampar. Melanodiscus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Melanodiscus